A cím szó a következőket jelentheti:
 cím (szövegtan) 
 cím (titulus)
 jogcím
 lakcím
 IP-cím
 webcím